Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, né le  est un spécialiste de la médiation scolaire et de la médiation citoyenne en France, fondateur de la Boutique de droit, Association AMéLY (Association de Médiation Lyonnaise).

Biographie 
 Responsable scientifique de formation à la médiation en Suisse, à l'Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) : Jean-Pierre Bonafé-Schmitt est un des initiateurs de la médiation scolaire par les élèves en France. Selon lui « La médiation par les élèves vise à régler les petits conflits ». La particularité du dispositif proposé par le sociologue qui s'est inspiré des pratiques dans les ghettos américains, résiderait dans la prise en charge par les enfants eux-mêmes des conflits dont ils sont auteurs ou victimes, à l'exception des faits graves qui resteraient du ressort des adultes.

 Membre du Comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de la non-violence et de la paix.
 Chercheur au CNRS en médiation
 Sociologue

Ouvrages 
 Les Médiations : logiques et pratiques sociales, GLYSI (Groupe lyonnais de sociologie industrielle), CNRS-ISH-Université Lumière Lyon II. .
 La Médiation par les élèves, ESF, 2000 
 La Médiation, les médiations, Éditeur Eres, 1999, avec Hubert Touzard, 
 La Médiation pénale en France et aux États-Unis, Éditeur : LGDJ, 1998, 
 La Médiation, Éditeur : Syros la Découverte, 1992,

Notes et références

Liens externes 
 

 

Universitaire français
Sociologue français du XXIe siècle
Naissance en septembre 1949